Тонометр ( — «напряжение» и  — «измерять») — , но диагностический прибор для измерения артериального давления (Сфигмоманометр), внутриглазного (см. Глазная тонометрия) или тонического напряжения (тонуса) мышц.

Примечания 

Медицинские измерительные приборы
Приборы для измерения давления